Zapad može biti:

 Zapad, strana sveta
 Zapadni svet
 Zapad (SAD), region u SAD